Zilpa (em hebraico: זִלְפָּה) foi de acordo com o Livro de Gênesis, uma das servas de Labão, diretamente de sua filha Lea e uma das esposas secundárias de Jacó, filho de Isaque, filho de Abraão. Zilpa havia sido escrava de Labão, pai de Lea, até que Lea e Jacó se casaram, quando ela foi oferecida, por Labão, a Lea.

Depois de Lea ter tido quatro filhos, pensou que não teria mais nenhum e deu Zilpa a Jacó como esposa secundária. Zilpa então deu à luz Gade e Aser, os quais, por sua vez, tiveram muitos filhos que fazem parte das tribos de Israel. 

Zilpa acompanhou a família de Jacó nas muitas viagens da mesma.

Árvore genealógica

Bibliografia
 A Bíblia Sagrada (SBP - Sociedade Bíblica de Portugal) - tradução: Almeida
 Dicionário Bíblico: BDB Brown, Driver & Briggs, Hebrew-English Lexicon of the Old Testament, 1907
 Estudo Perspicaz das Escrituras, volume 3, página 822.

Mulheres no Antigo Testamento
Personagens do Livro de Gênesis
Personagens do Tanakh
Personagens da Torá